Princ Aimon Savojsko-Aostský, 6. vévoda z Aosty (: Aimone Umberto Emanuele Filiberto Luigi Amedeo Elena Maria Fiorenzo, * 13. říjen 1967, Florencie), je italský šlechtic, člen italského královského rodu Savojských a podnikatel. Od října 2019 je velvyslancem Maltézského řádu v Ruské federaci.

Manželství a potomstvo 
Dne 16. září 2008 se civilně oženil s Olgou Řeckou na italské ambasádě v Moskvě, ve městě, kde byl zaměstnán. Církevní sňatek se konal 27. září na ostrově Patmos podle řeckokatolického obřadu, s dispenzem tehdejšího moskevského katolického biskupa Paola Pezziho.

V manželství se narodily tři děti:
 Umberto, kníže z Piemontu (* 7. března 2009)
 Amedeo Michal, vévoda z Abruzz (* 24. května 2011)
 Isabela Vita Marina (* 14. prosince 2012)

Vývod z předků

Reference

Související články 
 Linie následnictví italského trůnu

Externí odkazy 
 
 Oficiální biografie na stránkách rodiny
 Fotogalerie na stránkách rodiny

Amadeus
Narození v roce 1967
Narození 13. října
Narození ve Florencii
Muži
Žijící lidé
Pretendenti italského trůnu
Vévodové z Aosty
Vévodové z Apulie
Italští princové
Savojští princové
Maltézští rytíři